David Lindsay (1. hrabia Crawford)
 David Lindsay (3. hrabia Crawford)
 David Lindsay (5. hrabia Crawford)
 David Lindsay (9. hrabia Crawford)
 David Lindsay (10. hrabia Crawford)
 David Lindsay (11. hrabia Crawford)
 David Lindsay (12. hrabia Crawford)
 David Lindsay (1871–1940) – 27. hrabia Crawford i 10. hrabia Balcarres
 David Lindsay (1900–1975) – lord Balniel, a następnie 28. hrabia Crawford
 David Lindsay (rugbysta) – nowozelandzki rugbysta
 David Lindsay (pływak) – australijski pływak
 David Lindsay (pisarz) – szkocki pisarz
 David Lindsay-Abaire – amerykański dramaturg, scenarzysta i tekściarz,

Zobacz też